USS Pittsburgh es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Pittsburgh (CA-70), nombre original del crucero pesado de la clase Baltimore USS Canberra.
 USS Pittsburgh (CA-72), crucero pesado de la clase Baltimore de 1944.
 USS Pittsburgh (SSN-720), submarino nuclear de la clase Los Angeles de 1985.
 USS Pittsburgh (LPD-31), buque de asalto anfibio de la clase San Antonio en construcción.
Pittsburgh, USS